Ткачёв — русская фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 
 
 
 Ткачёв, Антон Олегович (род. 1994) — депутат Государственной думы Российской Федерации VIII созыва.
 Ткачёв, Аркадий Гаврилович (1928) — советский борец классического стиля.
 Ткачёв, Борис Сергеевич (род. 1966) — советский и украинский футболист.
 
 Ткачёв, Виктор Павлович (род. 1951) — российский политический деятель, мэр Нефтеюганска (1998—2005).
 Ткачёв, Виталий Викторович (род. 1958) — российский управленец, президент группы «Стромнефтемаш», почётный нефтяник.
 
 Ткачёв, Владислав Иванович (род. 1973) — французский шахматист российского происхождения.
 Ткачёв, Вячеслав Матвеевич (1885—1965) — генерал-майор авиации, военный лётчик, Георгиевский кавалер.
 
 
 Ткачёв, Игорь Иванович (род. 1957) — российский астрофизик, специалист в области физики элементарных частиц, академик РАН.
 Ткачёв, Лев Иванович (1916—1974) — специалист в области автоматики, профессор кафедры автоматики Московского энергетического института.
 Ткачёв, Макар Лукич (1909—1943) — Герой Советского Союза.
 Ткачёв, Марк Львович (1899—1937) — советский военный деятель, комбриг.
 
 
 
 Ткачёв, Роман Александрович (1898—1986) — советский врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор.
 
 Ткачёв, Тихон Яковлевич (1885—1970) — советский врач, мемуарист, поэт, художник, педагог, профессор, доктор медицинских наук, общественный деятель.



Топоним 
 Ткачёв — хутор в Адыгее в России.